Pour le saint, le massif montagneux et ses axes de transport, la bataille  voir Saint-Gothard (homonymie)

Gotthard peut faire référence à : 
 Gotthard, groupe de hard rock suisse
 Gotthard, album du groupe éponyme de 1992
 Gotthard est le titre international de Gothard, un téléfilm en deux parties de Urs Egger.

Homophone 
Col du Saint-Gothard

Nom théophore